

Geografia 
 Maderuelo – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Alconada de Maderuelo – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Maestro di Maderuelo – pittore spagnolo, esponente del romanico catalano